Alfred Rutishauser (1906-1967), Zwitsers botanicus en hoogleraar
 Georg Rutishauser (1901-1981), Zwitsers militair en politicus
 Heinz Rutishauser (1918-1970), Zwitsers wiskundige en hoogleraar
 Maria Dutli-Rutishauser (1903-1995), Zwitserse schrijfster
 Paul Rutishauser (1933-2020), Zwitsers landbouwer en politicus

Zwitserse achternaam